Йенс Арне Свартедал (; ) — норвежский лыжник, призёр Олимпийских игр, чемпион мира, победитель этапов Кубка мира. Большинство своих побед одержал в спринте. С 2010 года выступает только в марафонских гонках.

Карьера 
В Кубке мира Свартедал дебютировал в 1997 году, в декабре 2001 года одержал свою первую победу на этапе Кубка мира. Всего имеет на своём счету 16 побед на этапах Кубка мира, 12 в личных соревнованиях и 4 в командных. Лучшим достижением Свартедала в общем итоговом зачёте Кубка мира является 2-е место в сезоне 2005-06, а в сезоне 2006/07 он завоевал малый Кубок мира по зачёту спринта. 

На Олимпиаде-2006 в Турине завоевал серебро в командном спринте, кроме того стал 5-м в эстафете и 44-м в гонке на 15 км классикой.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере занял 23-е место в масс-старте на 50 км.

За свою карьеру принимал участие в трёх чемпионатах мира, завоевал золото в спринте на чемпионате мира 2007 в Саппоро.

Использовал лыжи производства фирмы Atomic, ботинки и крепления Salomon.

Примечания

Ссылки 
 

Лыжники Норвегии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам